Ichilo se puede referir a:

 Provincia Ichilo, provincia del departamento Santa Cruz, Bolivia.
 Río Ichilo, río boliviano que hace parte del límite entre los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.